Coxe ist der Familienname folgender Personen:
 Craig Coxe (* 1964), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Daniel Coxe (1640–1730), englischer Politiker
 George Harmon Coxe (1901–1984), US-amerikanischer Schriftsteller
 Henry Octavius Coxe (1811–1881), britischer Bibliothekar und Gelehrter
 John Redman Coxe (1773–1864), US-amerikanischer Arzt und Chemiker
 Tench Coxe (1755–1824), US-amerikanischer Ökonom und Politiker
 William Coxe (1748–1828), englischer Reiseschriftsteller und Historiker
 William Coxe junior (1762–1831), US-amerikanischer Politiker

Coxe ist der Name folgender Ortes:
 Coxe (Angola), eine Gemeinde im angolanischen Kreis Dembos

Coxe ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Coxe-Gletscher, Gletscher in Alaska
 Coxe River, Fluss in Alaska

Siehe auch:
 Cox (Begriffsklärung)